

Мурзино — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Мурзино — присілок, Краснокамський район, Башкортостан